The Tower to:
 Tower of London – twierdza w Londynie
 The Tower – budynek w Dubaju
 The Tower – budynek w Fort Worth
 The Tower – budynek w Tel Awiwie
 The Tower – szczyt na Wyspie Króla Jerzego

Zobacz też: Tower